City Hunter pode se referir a:

City Hunter (mangá)
Sing si lip yan, filme com Jackie Chan, distribuído com o título em inglês, City Hunter
City Hunter (série de televisão)
City Hunters, série de animação

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão